Nagrada za najboljeg strijelca NBA je nagrada National Basketball Associationa (NBA) za igrača koji je ostvario najviši prosjek poena u sezoni. Naslov najboljeg strijelca sezone odlučivao se po ukupnom broju postignutih koševa, ali se od sezone 1968./69. najbolji strijelac odlučivao po prosjeku postignutih poena. Svim igračima, koji su osvojili ovu nagradu prije sezone 1979./80., nisu se brojili koševi iza linije tri poena jer je trica uvedena tek te sezone. 

U sezoni 1961./62. Wilt Chamberlain je postigao ukupno 4,029 poena, tj. ostvario je najviši prosjek od 50.4 poena u povijesti NBA lige. Chamberlain također drži rekord za najviši prosjek poena u rookie sezoni od 37.6 poena. Kod aktivnih igrača, u sezoni 2005./06., Kobe Bryant postigao je najviše poena (2,832), tj. ostvario je najviši prosjek od 35.4 poena. Michael Jordan posjeduje najviše nagrada za najboljeg strijelca sezone, njih čak deset. Jordan i Chamberlain su jedini igrači koji imaju sedam uzastopnih nagrada za najboljeg strijelca sezone. George Gervin i Allen Iverson posjeduju četiri ovakve nagrade dok su George Mikan, Neil Johnston i Bob McAdoo ovu nagradu osvajali tri puta. Paul Arizin, Bob Pettit, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Tracy McGrady, Kevin Durant i Bryant osvajali su ovu nagradu dva puta, a od sezone 1969./70. samo su tojica igrača osvojili nagradu za najboljeg strijelca i NBA prsten: 1971. Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks), od 1991. do 1993. i od 1996. do 1998. Michael Jordan (Chicago Bulls) i 2000. godine Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers). O'Neal je jedini igrač koji, pri osvajanju ove nagrade, u sezoni nije imao niti jednu tricu. Posljednji dobitnik ove nagrade je Kevin Durant koji je, u sezoni 2009./10., s 21 godinom i 197 dana postao najmlađi dobitnik ove nagrade

Pobjednici 

Napomene
 U sezoni 1947./48., Joe Fulks prosječno je postizao najviše poena (22.1) ali je odigrao samo 43 utakmice i postigao ukupno 949 poena, drugi u poretku.
 Wilt Chamberlain drži rekord za najbolji prosjek poena u rookie sezoni.
 Wilt Chamberlain drži rekord po broju ukupno postignutih poena i po prosjeku poena u jednoj NBA sezoni.
 U sezoni 1967./68., Oscar Robertson ostvario je najviši prosjek u sezoni (29.2) ali je odigrao samo 65 utakmica i ukupno postigao 1896 poena, šesti u poretku.
 Elvin Hayes posljednji je novak koji je predvodio ligu u poenima.
 U sezoni 1969./70., novak Lew Alcindor ostvario je najviše poena (2361) ali je bio drugi po prosjeku poena (28.8).
 Prije sezoni 1971./72., Lew Alcindor je promijenio ime u Kareem Abdul-Jabbar.
 U sezoni 1977./78., George Gervin pobijedio je Davida Thompsona u najbližoj borbi za naslov najboljeg strijelca NBA (27.21 naprema 27.15) gdje je Thompson postigao 73 poena, u zadnjoj utakmici sezone, dok je Gervin odgovorio sa 63 poena (Gervin je također srušio Thompsonov rekord po broju postignutih poena u jednoj četvrtini sa svojih 33).
 U sezoni 1984./85., novak Michael Jordan imao je najviši ukupan broj postignutih poena (2313) ali je bio treći u poretku po prosjeku poena (28.2). Bernard King bio je izjednačen na dvanaestom mjestu po ukupnom broju poena (1809) ali je imao najviši prosjek poena (32.9).
 U sezoni 1985./86. Alex English imao je najviši ukupan broj postignutih poena (2414) ali je bio treći u poretku po prosjeku poena (29.8).
 U sezoni 1993./94., David Robinson postigao je 71 poen u zadnjoj utakmici sezone te je time pobijedio Shaquillea O'Neala u pohodu na naslov najboljeg strijelca lige.
 Sezona 1998./99. bila je skraćena na samo 50 utakmica zbog štrajka.
 U skraćenoj sezoni 1998./99., Shaquille O'Neal imao je najviši ukupan broj postignutih poena (1289) ali je bio drugi u poretku po prosjeku poena (26.3).
 U sezoni 2000./01., Jerry Stackhouse imao je najviši ukupan broj postignutih poena (2380) ali je bio drugi u poretku po prosjeku poena (29.8).
 U sezoni 2001./02., Paul Pierce imao je najviši ukupan broj postignutih poena (2144) ali je bio treći u poretku po prosjeku poena (26.1).
 U sezoni 2002./03., Kobe Bryant imao je najviši ukupan broj postignutih poena (2461) ali je bio drugi u poretku po prosjeku poena (30.0).
 U sezoni 2003./04., Kevin Garnett imao je najviši ukupan broj postignutih poena (1987) ali je bio treći u poretku po prosjeku poena (24.2).
 U sezoni 2007./08., Kobe Bryant imao je najviši ukupan broj postignutih poena (2323) ali je bio drugi u poretku po prosjeku poena (28.3).

Izvori 
General
Popis najboljih strijelaca NBA po prosjeku poena  basketball-reference.com. Sports Reference LLC. Preuzeto 20. veljače 2009.
Popis najboljih strijelaca NBA po broju ukupnih poena  basketball-reference.com. Sports Reference LLC. Preuzeto 20. veljače 2009.

Nagrade NBA lige